Прохоров, Александр Данилович (род. 20.04.1937, с. Радомля Чаусского района Могилёвской области, СССР) — секретарь Аксуского городского Маслихата, почётный гражданин города Аксу.

Биография 
Родился 20 апреля 1937 года в селе Радомля Чаусского района Могилевской области в Белоруссии, в семье крестьянина.

Свою трудовую деятельность Прохоров Александр Данилович начал в 1952 году в колхозе «Звезда» Чаусского района. В сентябре 1956 года был призван в ряды Советской Армии. Служил в Ленинградском военном округе в г. Кронштадт. В октябре 1959 года был демобилизован. В январе 1961 года окончил училище механизации в г. Могилеве и по комсомольской путевке добровольцем поехал на освоение целинных и залежных земель. Был направлен в совхоз «Потанинский» Ермаковского района Павлодарской области, где работал механизатором с 1961 по 1963 год.

В январе 1963 года был избран председателем рабочего комитета совхоза «Потанинский», в ноябре 1966 года — секретарем партийного комитета этого же совхоза.

В 1972 году окончил Щербактинский техникум сельского хозяйства по специальности техник-механик. В 1978 году окончил высшую партийную школу при ЦК КПСС в г. Москве.

В июле 1982 года был назначен заведующим организационным отделом Ермаковского райкома партии, в ноябре 1985 года был избран председателем Ермаковского райкома профсоюза. В январе 1990 года был назначен заместителем председателя, а с октября 1992 года был избран председателем Ермаковского районного совета народных депутатов, в марте 1994 года — секретарём Аксуского районного Маслихата.

В связи с упразднением в 1997 году Аксуского районного Маслихата Прохоров А. Д. был избран секретарем Аксуского городского Маслихата. На этой должности он проработал до октября 2003 года.

Неоднократно избирался депутатом Сынтасского сельсовета, Ермаковского райсовета, Аксуского районного и городского Маслихатов, делегатом ХХ, XXII областной межсоюзной конференций профсоюзов, II Ермаковской районной конференций профсоюза работников агропромышленного комплекса (АПК).

Неоднократно избирался членом ревизионных комиссий обкома и Ермаковского райкома партии, членом республиканского комитета профсоюза работников АПК, ассамблеи народов Казахстана.

За значительный вклад в социально-экономическое, культурное развитие города и сельского региона, многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни города решением XXV сессии Аксуского городского Маслихата от 31 июля 2003 года Прохорову Александру Даниловичу было присвоено звание «Почетный гражданин города Аксу».

Ныне занимает должность Председателя Комиссии партийного контроля Аксуского городского филиала НДП «Нур Отан».

Проживает в городе Аксу. Воспитал четверых детей.

Награды 
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан»
 Медаль «Тыңға 50 жыл» (50-летие освоения Целины)
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»
 Медаль «20 лет Конституции Республики Казахстан»
 Орден «Трудового Красного Знамени»
 Орден «Знак Почета»
 Медаль «За освоение целинных и залежных земель»
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
 Медаль «Ветеран труда»
 Почетные грамоты Павлодарского обкома профсоюзов, Ермаковского райкома партии.
 Почетная грамота Центрального аппарата НДП «Нур Отан»
 Звание «Почётный гражданин города Аксу»
 Почётный нагрудный знак «За заслуги перед городом» (город Аксу Павлодарской области, 2006)
 Юбилейный нагрудный знак «50 лет городу Аксу» (город Аксу Павлодарской области, 2011)

См. также 
 Аксу
 Почётные граждане города Аксу

Ссылки 
 Прохоров А. Д. на «AksuWiki»

Почётные граждане Аксу
Члены партии «Аманат»
Депутаты районных маслихатов Казахстана
Депутаты Аксуского городского маслихата
Депутаты районных советов Казахской ССР
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях‎
Депутаты сельских советов СССР